Steinacker ist der Name folgender Orte:

 Steinacker (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Moitzfeld von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Steinacker (Gunzenhausen) Ortsteil von Gunzenhausen, Mittelfranken, Bayern
 Steinacker (Wiehl), Ortschaft der Stadt Wiehl, Nordrhein-Westfalen
 Steinacker, rumänische Gemeinde in der Region Banat, siehe Nădrag
 Steinacker, bis 1938: Ackmenischken, Ksp. Aulowönen, Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Udarnoje (Kaliningrad), Russland

Steinacker ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Steinacker (1785–1814), deutscher Komponist und Kapellmeister
 Edmund Steinacker (1839–1929), deutsch-ungarischer Publizist und Politiker
 Eduard Steinacker (1839–1893), deutscher Lehrer und Kunstschriftsteller
 Erich Steinacker (ca. 20. Jh.), deutscher NS-Funktionär
 Ernst Steinacker (1919–2008), deutscher Bildhauer
 Fritz Steinacker (1921–2016), deutscher Jurist
 Gudrun Steinacker (* 1951), deutsche Diplomatin
 Günther Steinacker (1926–2011), deutscher evangelischer Pfarrer und Seelsorger 
 Gustav Steinacker (1809–1877), Theologe, Schriftsteller und Übersetzer aus dem Ungarischen
 Hans Steinacker (1932–2021), deutscher Publizist und Verleger
 Harold Steinacker (1875–1965), österreichischer Historiker
 Heinrich Friedrich Karl Steinacker (1801–1847), deutscher Jurist, Politiker und Publizist
 Hermann Steinacker (1870–1944), deutscher Anarchist und Widerstandskämpfer
 Jürgen Steinacker (* 1955), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Karl Steinacker (1872–1944), deutscher Kunsthistoriker
 Marike Steinacker (* 1992), deutsche Leichtathletin
 Michaela Steinacker (* 1962), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Peter Steinacker (1943–2015), deutscher evangelischer Theologe
 Philipp Steinacker (um 1565–1613), deutscher Rechtswissenschaftler
Reinhold Steinacker (* 1949), österreichischer Meteorologe
 Roland Steinacker (1870–1962), karpatendeutscher Politiker (KdP) 
 Sigrid Folz-Steinacker (* 1941), deutsche Unternehmerin und Politikerin (FDP), MdB
 Wilhelm Ferdinand Steinacker (1792–1864), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Steinaecker
 Steinagger